Lomi – famiglia di pittori italiana
Giovan Battista Lomi – orafo
Baccio Lomi (1550 c.-1595) – pittore figlio di Giovan Battista
Aurelio Lomi (1556-1624) – pittore figlio di Giovan Battista
Orazio Lomi Gentileschi (1563-1639) – pittore figlio di Giovan Battista
Artemisia Lomi Gentileschi (1593-1656) – pittrice figlia di Orazio 
Fernando Lomi (1916-...) – calciatore italiano
Giampaolo Lomi (1930-2021) – regista italiano
Giovanni Lomi (1889-1969) – pittore e baritono italiano
Luca Lomi (1971) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano